BDO Classic Canadian Open 2011 – turniej curlingowy zaliczany do Capital One Grand Slam of Curling rozegrano w dniach 14-18 grudnia 2011 w Kingston, w General Motors Centre.

W turnieju brało udział 18 drużyn grających Round Robin w trzech grupach. Do ćwierćfinałów awansowało 8 drużyn. Pula nagród wyniosła 100 000 CAD. Tytuł mistrzowski obroniła drużyna Mike'a McEwena.



Drużyny

Play off

Finał 
18 grudnia 2011; 13:00

Półfinały 
17 grudnia 2011; 19:00

Ćwierćfinały 
17 grudnia 2011; 14:00

Tie-breaker 
17 grudnia 2011; 9:30

Round Robin

Sesja 1. 
14 grudnia 2011; 19:30

Sesja 2. 
15 grudnia 2011; 9:00

Sesja 3. 
15 grudnia 2011; 12:30

Sesja 4. 
15 grudnia 2011; 16:00

Sesja 5. 
15 grudnia 2011; 19:30

Sesja 6. 
16 grudnia 2011; 9:00

Sesja 7. 
16 grudnia 2011; 12:30

Sesja 8. 
16 grudnia 2011; 16:00

Sesja 9. 
16 grudnia 2011; 19:30

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu
 World Curling Tour 2011/2012

Bibliografia 
 
 BDO Classic Canadian Open na stronach World Curling Tour

2011 w curlingu
World Curling Tour